Речной — топоним в России, происходящий от слова «река».

Населённые пункты 
 Речной — посёлок в Смоленском районе Алтайского края.
 Речной — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Речной — посёлок в Юргинском районе Кемеровской области.
 Речной — посёлок в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Речной — посёлок в Кумёнском районе Кировской области.
 Речной — посёлок в Опаринском районе Кировской области.
 Речной — упразднённый в 2014 году посёлок в Троицко-Печорском районе Коми.
 Речной — посёлок в Омском районе Омской области.
 Речной — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
 Речной — посёлок в Ясненском районе Оренбургской области.
 Речной — посёлок в Зерноградском районе Ростовской области.
 Речной — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
 Речной — посёлок в Ровенском районе Саратовской области.
 Речной — посёлок в Кесовогорском районе Тверской области.
 Речной — посёлок в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Речной — посёлок в Уйском районе Челябинской области.
 Речной — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.
 Речной — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.

Внутригородские территории 
 Речной — микрорайон в Ишимбае.

Другое 
 Речной — залив в Охотском море.
 Речной — остров в Амурский заливе.

См. также 
 Речной вокзал;
 Речной окунь;
 Речной переулок;
 Речной порт;
 Речной рукав;
 Речной проезд;
 Речной трамвай;
 Речной транспорт.